Pekkanen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1939), auteur et journaliste américain
Toivo Pekkanen (1902-1957), écrivain finlandais
Tuomo Pekkanen (né en 1934), latiniste et écrivain finlandais

Toponyme

Parc Toivo Pekkanen, parc de la ville de Kotka

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois